Calle de Aragón puede referirse a las siguientes calles:
Calle de Aragón (Barcelona)
Calle de Aragón (Palma de Mallorca)